Революційний трибунал — надзвичайні судові органи в різних країнах:
 Революційний трибунал (Франція) — суд, створений в Парижі Національним Конвентом 10 березня 1792 р. (офіційна назва Революційний трибунал від 20 жовтня 1793 р.)
 Революційний трибунал (СРСР) — надзвичайні судові органи в радянських республіках у 1918—1923 рр.
 Революційний трибунал ОУН — суд, створений в 1942 — 43 рр. в структурі ОУН для розгляду злочинів, вчинених проти організації

Див. також 
 Трибунал